Натуральне число 84
 84 рік до нашої ери
 84 рік нашої ери